Le  est la  du challenge Yves du Manoir et la compétition est remportée par le RC Narbonne qui obtient le premier de ses neuf titres dans cette compétition.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative et ces dernières dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Narbonne (21 points) contre Béziers (15), Lourdes (19) contre Grenoble (17), Dax (18) contre Brive (17) et Périgueux (18) contre Agen (17).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1967-1968
Rugby à XV en France en 1967
Rugby à XV en France en 1968